Release Therapy — шестой студийный альбом Лудакриса, вышедший 26 сентября 2006 года. Альбом получил премию Грэмми как «Лучший рэп-альбом» на 49 церемонии «Грэмми».

Синглы 
Первый сингл «Money Maker», который был подготовлен совместно с Pharrell’ом, был выпущен в США 17 июля 2006 года. Сингл попал в Billboard Hot 100, Hot R&B/Hip-Hop Songs, Hot Rap Tracks и Hot 100 Airplay.

Вторым синглом был «Grew Up a Screw Up» с Young Jeezy.

Третий сингл «Runaway Love» с участием Mary J. Blige достиг 2-й строчки в Billboard Hot 100.

Продажи 
Альбом дебютировал на первой строчке Billboard 200. Было продано более 344 000 экземпляров альбома. По состоянию на май 2007 года, в США было продано свыше 1,8 млн экземпляров.

Список композиций

Чарты 
Альбом

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Лудакриса
Премия «Грэмми» за лучший рэп-альбом
Альбомы Disturbing tha Peace
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200